Захарчишин Лев Леонідович (* 1961) — український громадський і політичний діяч, підприємець, активіст пластового руху.
 Захарчишин Ярослав Миколайович (* 1927) — український художник декоративного мистецтва, член Спілки художників України.